Појам Велика Гора се може односити на:
 Велика Гора (Преграда), насељено место у саставу града Преграде, Крапински-загорска жупанија, Република Хрватска
 Велика Гора (Свети Иван Зелина), насељено место у саставу града Свети Иван Зелина, Загребачка жупанија, Република Хрватска